Canove ima više značenja:
 Canove, Brescia
 Canove, Cuneo
 Canove, Venezia
 Canove, Verona